iemand die een biografie schrijft
Biograaf (filmtechniek), een beeldprojector